Stato condensato – stato della materia
 Condensato di Bose-Einstein – stato della materia che si ottiene quando si porta un insieme di bosoni a temperature estremamente vicine allo zero assoluto
 Condensato chirale – parametro della rottura della simmetria chirale in una teoria in cui i fermioni sono privi di massa